Говядово — название населённых пунктов.

Россия 
 Говядово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Говядово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Говядово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Говядово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.